Boerenbond kan verwijzen naar
 Boerenbond (Vlaanderen), een Vlaamse vereniging voor de agrarische ondernemers
 de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB), het huidige ZLTO
 Boerenbond (winkel), een Nederlandse winkelketen, ontstaan als handelsafdeling van de  van Noordbrabantse Christelijke Boerenbond